Steinig ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Steinig (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Ernst Steinig (1900–??), deutscher Ringer
 Gerhard Steinig (1913–1937), deutscher Widerstandskämpfer
 Wolfgang Steinig (* 1949), deutscher Germanist

Steinig ist der Name folgender Orte:
 Steinig, deutsche Bezeichnung der Gemeinde Stenico in der Provinz Trient, Italien

Siehe auch:
 Steining